Суховская порода гусей — словацкая гусиная порода с серо-глинистым оперением.

История 
Порода выведена в Словакии в окрестностях селения и муниципалитета , в районе Трнава, откуда и получила своё название.

Экстерьер 
Цвет оперения: серо-глинистый.

Экстерьер: голова большая, широкая; клюв короткий, толстый, оранжевого цвета; туловище массивное, длинное и широкое; ноги короткие, крепкие, оранжевые.

Продуктивность 
Живая масса: гусаков — 6,5—7,5 кг, гусынь — 5,5—6,5 кг.

Яйценоскость: 14—16 яиц в год массой 140 г.

См. также 
 Домашний гусь
 Порода (животноводство)
 Породы домашних гусей

Примечания 

Породы гусей
Экономика Словакии
Трнавский край